Taki taki – altro nome della lingua sranan tongo
 Taki Taki – singolo di DJ Snake del 2018